Shabak bezeichnet:

 Schabak
 Schin Bet